Rodzinski ist der Familienname folgender Personen:

Artur Rodziński (1892–1958), polnischer Dirigent
Josef Rodzinski (1907–1984), deutscher Fußballspieler